Денис Јулијанов Николајев (Разград, 7. август 1990) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Спотови 

Рођени 1990.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи